Jméno a příjmení Milan Jirásek má více nositelů:

 Milan Jirásek (* 1936) – předseda Českého olympijského výboru
 Milan Jirásek (fotbalista) (* 1992) – český fotbalový záložník
 Milan Jirásek (metalurg) (* 1931) – český metalurg